Даніела Гантухова була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Аманда Кетцер.

Кім Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Pacific Life Open 2003 Draw 

Pacific Life Open 2003
Pacific Life Open